El Arbi Hillel Soudani, est un footballeur international algérien.
 Mohammed Soudani est un chef-opérateur et réalisateur algérien.
 Jamila Mejri Soudani est une poétesse tunisienne.
 Mastoura Soudani est une lutteuse algérienne.

 Soudani est un village du Niger.